struga – ciek, „mała rzeka”
 struga – pojęcie z zakresu mechaniki płynów
 struga inaczej dżet w astronomii
 Struga – miasto w Macedonii Północnej
 Struha, Struga – wieś na Ukrainie, w rejonie nowouszyckim obwodu chmielnickiego

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 21, w tym 6 podstawowych
 Struga – część miasta Marki
 Struga – część miasta Szadek
 Struga – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, w gminie Stare Bogaczowice
 Struga – część wsi Juncewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski
 Struga – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bytnica
 Struga – część wsi Dąbrowa Miętkaw woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew
 Struga – część wsi Żarki w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Libiąż
 Struga – część wsi Drezno w woj. mazowieckim, w powiecie lipskim, w gminie Ciepielów
 Struga – część wsi Lipniki w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse
 Struga – przysiółek wsi Wólka Pracka w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Piaseczno
 Struga – część wsi Somianka w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Somianka
 Struga – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo
 Struga – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Struga – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Stara Kiszewa
 Struga – część wsi Czermno w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków
 Struga – część wsi Piła w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Struga – przysiółek wsi Kotarszyn w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów
 Struga – część wsi Włoszczowice w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Struga – część wsi Kowalewek w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rzgów
 Struga – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard

Cieki 
 Struga – dopływ Broku
 Struga – dopływ Bzury
 Struga – dopływ Cybiny
 Struga – dopływ Kośnej
 Struga – dopływ Kwisy
 Struga – dopływ Pilicy
 Struga (t. Struga Węglewska) – dopływ Drwęcy koło Golubia-Dobrzynia
 Struga Gnieźnieńska – dopływ Wełny
 Struga Węglewska

Jeziora 
 Struga – jezioro w woj. mazowieckim, w Warszawie
 Struga (Strugi) – jezioro woj. pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Stara Kiszewa

Zobacz też 
 Jezuicka Struga
 Męcikał-Struga
 Struga Szczecińska
 Struga Warszawska
 Sucha Struga
 Zgniła Struga